Сиджистани (), ас-Сиджистани () — нисба, указывающая на происхождение из Сиджистанас (Систана) — исторической области, расположенной в основном в Афганистане и Иране.

  (ум. 864) — грамматик.
 Мухаммад ибн Каррам ас-Сиджистани (ум. 869) — исламский богослов, основатель и эпоним секты каррамитов.
 Абу Давуд ас-Сиджистани (817—888) — известный мухаддис, автор сборника хадисов «Сунан Абу Дауд».
  (ум. 928) — мухаддис, сын Абу Дауда ас-Сиджистани.
  (ум. 941) — автор Гариб Тафсир аль-Куран, Нузхат аль-Кулуб.
 Абу Якуб ас-Сиджистани (X век) — исмаилитский миссионер (да’и), действовавший на северных и восточных землях Ирана.
  (ок. 912 — ок. 985) — исламский философ, логик.